Хахај има више значења:

 Хахај (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хахај, Лома дел Хахај (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хахај (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику